Damaliscus är ett släkte av däggdjur. Damaliscus ingår i familjen slidhornsdjur.

Systematik 
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Wilson & Reeder (2005) listar ytterligare 2 arter i släktet, Damaliscus korrigum (Lyrantilop)och Damaliscus superstes. Hirolaantilopen räknas av samma verk och IUCN till ett eget släkte, Beatragus.

Källor

Externa länkar 

Slidhornsdjur
Damaliscus